Víctor Sánchez Mata (ur. 8 września 1987 w Terrassie) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika.

Kariera piłkarska 
Od 2007 roku grał w klubie FC Barcelona B. W 2010 roku został wypożyczony do Getafe CF. W Barcelonie zadebiutował 2 stycznia 2008 roku w zremisowanym 2:2 meczu Pucharu Króla z CD Alcoyano. W Primera División po raz pierwszy wystąpił 18 marca w pojedynku przeciwko UD Almería. W lipcu 2011 roku przeszedł do Neuchâtel Xamax. W 2012  roku został zawodnikiem RCD Espanyol.

Statystyki klubowe 

Stan na: 3 czerwca 2019 r.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Hiszpanii: 2008/2009
 Puchar Króla: 2008/2009
 Liga Mistrzów: 2008/2009

Przypisy

Bibliografia 
 Statystyki w bazie ESPN FC 
 Statystyki w bazie BDFutbol 
 Profil na stronie fcbarcelona.cat

Hiszpańscy piłkarze
Katalońscy piłkarze
Piłkarze FC Barcelona
Piłkarze Xerez CD
Piłkarze Getafe CF
Piłkarze Neuchâtel Xamax
Piłkarze RCD Espanyol
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Terrassie